Sociedade Esportiva Palmeiras este un club de fotbal din São Paulo, Brazilia.

Lotul actual

Palmares

 Internațional Copa Rio, turneu internațional neoficial (1): 1951Copa Libertadores (3): 1999, 2020, 2021
Finalistă (3): 1961, 1968, 2000Recopa Sudamericana (1): 2022
Finalistă (1): 2021Copa Mercosul (1): 1998
Finalistă (2): 1999, 2000

NaționalCampeonato Brasileiro Série A (11): 1960, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022
Vice-campioană (4): 1970, 1978, 1997, 2017Copa do Brasil (4): 1998, 2012, 2015, 2020
Finalistă (1): 1996Supercopa (1): 2023Finalistă (1): 2021Copa dos Campeões (1): 2000Campeonato Brasileiro Série B (2): 2003, 2013Torneio Rio-São Paulo (5): 1933, 1951, 1965, 1993, 2000Cupa Campionilor Rio-São Paulo (4): 1926 1934, 1942, 1947Campeonato Paulista (24): 1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022 Campeonato Paulista Extra (2): 1926, 1938 Cupa orașului São Paulo (4)': 1945, 1946, 1950, 1951

Referințe

Legături externe

Palmeiras Official Site  
Anything Palmeiras 
Fifa Classic Club  

Fondări în 1914
Cluburi braziliene de fotbal
P